Dolton (Engeland)
 een plaats in de Verenigde Staten:
 Dolton (Illinois)
 Dolton (South Dakota)